El Torneig del Pacífic 2009, també conegut com a Toray Pan Pacific Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 3 d'octubre de 2009 al Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009